Юрий Ткаченко:
 Ткаченко, Юрий Анатольевич (1935—2000) — советский кинооператор и сценарист, режиссер.
 Ткаченко, Юрий Михайлович (род. 1964) — российский дирижёр и педагог.
 Ткаченко, Юрий Олегович (род. 1971) — украинский политик, председатель Черкасской облгосадминистрации (с 2014 года).